El nombre Serguéi Kravtsov puede referirse a las siguientes personas:

Serguéi Kravtsov (n. 1948), ciclista soviético;
Serguéi Kravtsov (n. 1960), regatista bielorruso;
Serguéi Kravtsov (n. 1974), político ruso.